

Događaji
 Nadab nasljeđuje na izraelskom prijestolju svoga oca, kralja Jeroboama.

Rođenja

Smrti